Capitaine Achab puede estar haciendo referencia a:

 El capitán Achab, un personaje de la novela Moby Dick de Herman Melville.
 Capitán Achab es un filme francés realizado por Philippe Ramos.